hallux – łacińska nazwa największego palca stopy (palucha)
 hallux (właściwie hallux valgus) lub haluks, haluksy – potoczna nazwa palucha koślawego